Rift
 Riftvallei (geologie)
 Grote Slenk
 Bonde la Ufa, opgeheven provincie in Kenia